

Anno 
 822 o 822 a.C.

Codici 
 822 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Córdoba, nella regione Córdoba, dell'Argentina

Matematica 
 822 – numero